Die Liste der deutschen Fußballnationalspielerinnen gibt einen Überblick über alle Fußballspielerinnen, die seit 1982 in der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen eingesetzt wurden. Berücksichtigt sind alle offiziellen Länderspiele bis einschließlich des Spiels gegen Schweden am 21. Februar 2023.

Spielerinnen-Liste 
 Name: Nennt den Namen der Spielerin in der Form Vorname Nachname. Bei den Spielerinnen, die während ihrer Karriere den Familiennamen geändert haben, wird der Geburtsname als Fußnote benannt. 

 Geburtsdatum: Nennt das Geburtsdatum der Spielerin.
 Zeitraum: Nennt den Zeitraum, in dem die Spielerin Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert hat. Genannt wird jeweils das erste und letzte Kalenderjahr. Sollte eine Spielerin nur in einem Kalenderjahr in Länderspielen eingesetzt worden sein, wird nur das Jahr genannt.
 Vereine: Nennt alle Vereine, bei denen die Spielerin während ihrer Länderspielkarriere unter Vertrag stand. Berücksichtigt werden hierbei alle Änderungen der Vereinsnamen bzw. Übertritte zu anderen Vereinen.
 Einsätze: Nennt die Zahl der Einsätze der Spielerin.
 Tore: Nennt die Zahl der in Länderspielen erzielten Tore.

Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen. Die Sortierung funktioniert in den Spalten Name, Geburtsdatum, Zeitraum, Einsätze und Tore.

Bemerkungen

Siehe auch 
 Liste der Torschützinnen der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Liste der deutschen Fußball-Nationaltorhüterinnen
 Liste der deutschen Fußballnationalspieler
 Liste der Torschützen der deutschen Fußballnationalmannschaft
 Liste der deutschen Fußball-Nationaltorhüter
 Liste der deutschen Fußballspieler der Olympia-Auswahlmannschaften
 Liste der deutschen U-21-Fußballnationalspieler

Weblinks 

 Frauen-Nationalmannschaft auf der DFB-Homepage

Deutsche Fußballnationalmannschaft
!
Deutschland2